Теоремата на Хамилтон е една от теоремите в геометрията и гласи следното:

Ако точката  е центърът на описаната около триъгълник  окръжност, а точката  е негов ортоцентър, то е в сила равенството .

Доказателство 

Нека ,  и . Понеже точката  е център на описаната окръжност, то ,  и . Тогава е изпълнена системата

Събираме трите равенства почленно и получаваме

Нека сега представим  като разлика на следните вектори:

Понеже ,  и , то горната система придобива следният вид:

Събирайки трите равенства почленно ще получим

тоест

От  и  следва, че

или

откъдето .

С това теоремата е доказана.

Теореми
Геометрия на триъгълника